Adam Wójcik (1902–1979) – polski etnograf, członek przedwojennego Związku Ziem Górskich
 Adam Wójcik (ur. 1956) – polski historyk sztuki, muzeolog, konserwator, założyciel Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega i Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego
 Adam Wójcik (ur. 1965) – polski siatkarz
 Adam Wójcik (1970–2017) – polski koszykarz
 Adam Wójcik – polski polityk, poseł Sejmu Ustawodawczego w latach 1947–1952
 Adam Wójcik Sołtys Ociesęki w latach 2006-2018